Klosterkirche Mariä Himmelfahrt (Abteikirche Mariä Himmelfahrt) steht für
 Klosterkirche Mariä Himmelfahrt (Bronnbach)
 Klosterkirche Mariä Himmelfahrt (Dillingen an der Donau)
 Klosterkirche St. Mariä Himmelfahrt im Kloster Ettal
 Klosterkirche St. Mariä Himmelfahrt (Fürstenfeldbruck) des Klosters Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck
 Klosterkirche Mariä Himmelfahrt (Gars am Inn)
 Abteikirche Mariä Himmelfahrt (Brno)
 Abteikirche Mariä Himmelfahrt (Oberschönenfeld)

Siehe auch:
 Kiewer Höhlenkloster